Czesław Grabowski (1873–1945) – chemik, profesor Politechniki Warszawskiej
 Czesław Grabowski (1882–1966) – działacz komunistyczny
 Czesław Grabowski (ur. 1888) – inspektor Policji Państwowej, odznaczony Krzyżem Niepodległości z Mieczami (3 czerwca 1933) i Krzyżem Walecznych (czterokrotnie)
 Czesław Grabowski (ur. 1890) – żołnierz Legionów Polskich, pośmiertnie odznaczony Krzyżem Niepodległości (17 marca 1938)
 Czesław Grabowski (1897–1920) – podporucznik piechoty Wojska Polskiego, oficer 34 pp, odznaczony Krzyżem Walecznych
 Czesław Grabowski (ur. 1946) – dyrygent

Przypisy